Александр Герман:
 Герман, Александр Викторович (1915—1943) — командир 3-й Ленинградской партизанской бригады, Герой Советского Союза.
 Герман, Александр Миронович (1908—1959) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Герман, Александр Петрович (1874—1953) — советский учёный в области горной механики, педагог, академик АН СССР.